Wabash může znamenat:

 Wabash (řeka) — řeka ve státech Ohio, Indiana a Illinois v USA, přítok Ohia
 Wabash (Indiana) — město v Indianě v USA
 Wabash (planetka) — planetka